Серге́й Афана́сьев: Афанасьев, Сергей Александрович (1918—2001) — министр тяжёлого и транспортного машиностроения СССР.
 Афанасьев, Сергей Алексеевич (1912—1992) — советский дипломат.
 Афанасьев, Сергей Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Афанасьев, Сергей Андреевич (род. 1988) — российский гонщик.
 Афанасьев, Сергей Валерьевич (род. 1987) — российский спортсмен (пожарно-прикладной спорт).
 Афанасьев, Сергей Владимирович (1925—1963) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Сергей Владимирович (1963—2019) — российский актёр.
 Афанасьев, Сергей Германович (1964—2019) — советский легкоатлет.
 Афанасьев, Сергей Иванович (род. 1951) — российский писатель, инженер-электронщик.
 
 Афанасьев, Сергей Савельевич (1936—?) — советский, российский художник.
 Афанасьев, Сергей Юрьевич (род. 1986) — российский футболист.
 Афанасьев, Сергей (род. 1961) — советский и киргизский футболист.